Saint Siméon ou Saint Syméon peut désigner plusieurs saints chrétiens des Églises catholique et orthodoxes.

Saints des Églises catholique et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès :
 Syméon ou Siméon le Sage (), vieillard qui accueillit l'enfant Jésus au Temple de Jérusalem ; fêté le 3 février.
 Siméon de Jérusalem († vers 106 ou 111), deuxième évêque de Jérusalem, réfugié à Pella, martyr ; fêté le 18 février ou le 27 avril.
 Simon bar Sabbae et ses compagnons, morts en 344 en Perse.
 Siméon le Stylite (°392 - †459) ou Syméon l'Ancien, ascète au Mont Amane près d'Antioche ; fêté le 26 janvier en Occident et le  en Orient. 
 Syméon d'Émèse († vers 590), et Jean d'Émèse, fols-en-Christ ; fêtés le 21 juillet.
 Siméon Stylite le Jeune (°521 - †592 ou 597 ?), né à Antioche dans une famille de parfurmeur, anachorète ; fêté le 24 mai.
 Siméon de Vaucé († vers 850), prêtre, ermite à Vaucé, non loin de Domfront  dans le Passais (Comté du Maine) ; fêté le 7 décembre.
 Siméon de Padolirone (†  1016) ; 
 Syméon le Nouveau Théologien († 1022), moine et higoumène (abbé) à Constantinople ; fêté le 12 mars.
 Siméon de Trèves († 1035), mène une vie d’ermite à Bethléem et au Mont Sinaï, pèlerine longtemps et meurt dans la  Porte Noire de Trèves.
 Syméon de Thessalonique (), archevêque ; fêté le 15 septembre.
 Syméon de Trébizonde  († 1644 ou 1653), né à Trébizonde, fondeur d'or, martyr à Constantinople par la main des Musulmans, mais à la demande des Juifs ; fêté le 14 août.
Et aussi :
 Syméon Métaphraste († ?), hagiographe byzantin ;
 Siméon de Metz († ?), évêque de Metz.

Références